Серо Окоте има више значења:

 Серо Окоте (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Окоте (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Окоте (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику